Spaniel steht für:
 Spaniel, Jagdhunderassen

Spaniel oder Španiel ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Spaniel (* 1971), deutscher Politiker der Alternative für Deutschland (AfD)
 Luisa Spaniel (* 1998), deutsche Schauspielerin
 Otakar Španiel (1881–1955), tschechischer Bildhauer und Schnitzer
 Thomas Spaniel (* 1963), deutscher Schriftsteller und Lyriker

Siehe auch:
 Spaniol